Het ATP-toernooi van Mexico-Stad 1997 (met de officiële naam Abierto Mexicano de Tenis 1997) werd gespeeld van 20 tot en met 26 oktober 1997. Er werd gespeeld op tapijtbanen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mexico-Stad
Mexico-Stad 1997